Катя Сунгарска е българска журналистка, дългогодишен говорител на Спешна медицинска помощ – град София.

Биография 
Катя Иванова Сунгарска е дъщеря на бившия депутат от СДС Иван Сунгарски. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а кариерата ѝ започва като водеща на студентско предаване в „Радио 99“ под ръководството на Радослав Янкулов.

Сунгарска става част от екипа на Нова телевизия при самото създаване на медията и 5 години води предаването „Соса Cola Planet Live“. След това е един от кадрите на сутрешния блок на БНТ „Точно в 7“. По-късно работи в BTV, PRO.BG, БНР.

Към октомври 2021 г. е говорител на Спешна медицинска помощ – град София.

Източници 

Български журналисти